Federico Cecon (ur. 11 czerwca 1994) – włoski skoczek narciarski, reprezentant klubu Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, medalista mistrzostw kraju, uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2015) oraz zimowych igrzysk olimpijskich (2018).

Skoki narciarskie uprawiali również jego ojciec, Roberto Cecon oraz brat, Francesco Cecon.

Przebieg kariery 
W zawodach FIS Cup zadebiutował w sierpniu 2008 na skoczni w Val di Fiemme, zajmując 62. pozycję. Pierwsze punkty zdobył w lipcu 2010 w Szczyrbskim Jeziorze, zajmując 23. miejsce. Brał udział w mistrzostwach świata juniorów. Najlepszym miejscem, jakie uzyskał indywidualnie jest 32..

W lipcu 2013 w Villach był 7. w zawodach FIS Cup, a w sierpniu w Kranju dwukrotnie zajął 5. miejsce. 7 lutego 2014 zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 29. pozycję w Iron Mountain. W dalszej części sezonu startował bez powodzenia w kwalifikacjach do zawodów indywidualnych Pucharu Świata. 22 marca w Planicy zadebiutował w konkursie drużynowym, w którym Włosi zajęli 11. miejsce.

13 grudnia 2014 w Niżnym Tagile po raz pierwszy wystartował w indywidualnym konkursie Pucharu Świata. Zajął w nim 42. miejsce. 11 stycznia 2015 w Wiśle zajął 12. miejsce w Pucharze Kontynentalnym. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015. Konkurs indywidualny na skoczni normalnej ukończył na 48. pozycji, na skoczni dużej był 49., a w konkursie drużynowym zajął wraz z reprezentacją Włoch 12. miejsce.

W sierpniu 2015 zajął 10. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie pod Radhoštěm.

1 lipca 2017 w Villach zajął 2. miejsce w zawodach cyklu FIS Cup. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018. Indywidualnie na skoczni normalnej zajął 48. miejsce, a na dużej odpadł w kwalifikacjach, zaś w konkursie drużynowym zajął 11. pozycję. W styczniu 2020 zajął 2. miejsce w konkursie FIS Cupu w Rastbüchl, a w lutym 2020 był 10. w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Planicy. W sezonie 2019/2020 Pucharu Świata czterokrotnie wystąpił w konkursie głównym. Najwyżej sklasyfikowany był na 44. miejscu, w zawodach w Râșnovie. Po tym, jak nie znalazł się w składach włoskich kadr na sezon 2020/2021, w czerwcu 2020 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Zdobywał medale mistrzostw Włoch: we wrześniu 2012 brązowy na skoczni dużej, w grudniu tego samego roku brązowy na skoczni normalnej; w 2018 ponownie zajął 3. miejsce na skoczni normalnej, a w 2019 drugie na obiekcie normalnym.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Cecona na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Cecona na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Cecona na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Cecona na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018